

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Kępina, village du powiat de Białobrzegi
 Kępina, village du powiat de Grójec 
 Kępina, village du powiat de Płock 
 
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kępina, village du powiat de Turek

dans la voïvodie de Poméranie
 Kępina, village